La Family History Library (en français : « Bibliothèque d'histoire de la famille ») est un établissement de recherches généalogiques, basé à Salt Lake City (Utah, États-Unis), géré par l'organisation FamilySearch maintenue par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ouvert aux chercheurs du monde entier. 

Le bâtiment actuel, inauguré le , a une superficie d'environ 37 000 m², répartis sur cinq niveaux.

Facilités à la disposition des chercheurs 

Les chercheurs sont en outre aidés et orientés par la présence permanente d'une bonne centaine d'employés à plein temps, sans compter la présence par roulement d'environ 400 bénévoles de l'Église, spécialement formés à cet effet.

La Family History Library dispose de centaines de succursales modestes, un peu partout à travers le monde, dans lesquelles les chercheurs peuvent, moyennant une participation aux frais de port, obtenir communication de n'importe quel microfilm conservé dans la « maison mère » de Salt Lake City.

Même si cette base de données permet chaque année de baptiser post mortem des milliers de personnes n'ayant jamais été mormones de leur vivant, il paraît utile de préciser que jamais les chercheurs extérieurs à l'Église ne sont en proie à un quelconque prosélytisme religieux des membres de l'Église, que ce soit au sein de la bibliothèque à Salt Lake City ou dans les succursales étrangères.

Articles connexes 
 FamilySearch
 Société généalogique d'Utah
 Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
 Histoire familiale

Liens externes 
 Histoire Familiale (Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours) 
  FamilySearch Internet Genealogy Service, site web de la Family History Library 
  The Genealogical Society of Utah

Lieu spécifique au mormonisme
Architecture à Salt Lake City
Recherche généalogique en France